Guillaume Walter Brenner (Beauvais, 10 de fevereiro de 1986) é um futebolista francês, mas que preferiu atuar pela Seleção de Futebol do Togo.

Carreira

Por clubes
Revelado nas categorias de base do Chantilly, Brenner, que também esteve na equipe de juniores do Nantes, atuou em apenas uma partida pela equipe B dos Canários, sendo transferido ao Louhans-Cuiseaux (time que disputa o Campeonato de Futebol Amador da França), em 2005.

Jogou também por Czarni Żagań e Olympique Noisy-le-Sec até o ano de 2009, quando foi contratado pelo Alki Larnaca do Chipre.

Carreira internacional
Apesar de ser francês de nascimento, Brenner nunca atuou por nenhuma Seleção de base dos Bleus, preferindo ser selecionável para atuar em jogos da Seleção de Futebol do Togo, onde estreou em 2006.

Foi convocado para a CAN 2010, sendo um dos dois atletas brancos do time (o outro era o atacante Thomas Dossevi). No entanto, o ataque ao ônibus da Seleção acabou sepultando as chances do time de disputar a competição.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Togo
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Louhans-Cuiseaux Football Club
Jogadores da Seleção Togolesa de Futebol